Příjmení Vanek nese více osobností:

 Imrich Vanek (1931–2015) – slovenský keramik a sochař
 Jaroslav Vanek (1929–1992) – slovenský a československý politik
 Thomas Vanek (* 1984) – rakouský hokejista s československými předky